Чигарёв (варианты: Чигирёв, Чинарёв) — фамилия.

Известные носители 
 Чигарёв, Михаил Михайлович (род. 1945) — актёр кино, дубляжа.
 Чинарёв, Павел Алексеевич (род. 1986) — российский актёр.

 Чигирёва, Влада Александровна (род. 1994) — российская синхронистка.
 Чинарёва, Тамара Фёдоровна (1949—1997) — русская писательница.

См. также 
 Чигарово — деревня в Егорьевском районе Московской области.